UDN steht für:

 Dniproavia, eine ukrainische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flugplatz Udine-Campoformido (IATA-Code)
 União Democrática Nacional, historische Partei in Brasilien
 Union Démocratique Nigérienne, historische Partei in Niger

UDN